Тито́в, Вале́рий Серге́евич (16 октября 1932, Москва — 17 января 1990, Москва) — советский археолог, работавший в области первобытной археологии и истории. Кандидат исторических наук. Один из ведущих специалистов по неолиту Южной и Центральной Европы, Ближнего Востока. Проводил исследования хронологии, становления производящего хозяйства и другие.

Биография 
Родился 16 октября 1932 года в Москве в семье почтового служащего. Окончил с серебряной медалью московскую школу № 9. В школе увлекся археологией. В 1955 году с отличием окончил кафедру археологии исторического факультета, а затем — аспирантуру МГУ. В аспирантуре занимался изучением культур шнуровой керамики. Ученик Татьяны Пассек, одной из ведущих специалисток по неолиту, энеолиту и бронзовому веку Юго-Восточной Европы. В июле 1959 года член-корреспондент Академии наук СССР Сергея Киселёва пригласил Валерия Титова работать в Институт истории материальной культуры АН СССР в качестве младшего научного сотрудника. В 1966 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Неолит Греции, периодизация и хронология», в 1969 году вышла его монография под тем же названием. В 1960—1970-е годы проводил раскопки поселений культуры линейно-ленточной керамики и трипольской культуры в Молдавской и Украинской ССР. В 1971—1981 гг. по приглашению Венгерской академии наук проводил раскопки в Венгрии, исследуя комплекс памятников Кестхей- кестельской культуры на западном берегу озера Балатон и Береттьоуйфалу-Херпай (Herpály). В 1982—1987 гг. Валерий Титов проводил раскопки в Болгарии.

Примечания

Сочинения 
 
  (соавтор)
  (соавтор)
  (соавтор)

Литература 
 
 

Археологи СССР
Выпускники исторического факультета МГУ
Исследователи доисторической эпохи
Сотрудники Института археологии РАН